voormalige Surinaamse politieke partij: Progressieve Nationale Partij
 Curaçaose en Antilliaanse politieke partij Partido Nashonal di Pueblo oftewel de Nationale Volkspartij (NVP)
 PNP-transistor; zie bipolaire transistor
 Plug-and-play (PnP), een computerterm
 Philosophy-Neuroscience-Psychology, een Amerikaanse studierichting